Memmer ist der Familienname folgender Personen:

 Melanie Klasen-Memmer, deutsche Physikerin und Expertin für Flüssigkristalle
 Michael Memmer (* 1961), österreichischer Rechtswissenschaftler